Oktadekadienska kiselina se može odnositi na:

 Konjugovane linoleinske kiseline
 Linoleinska kiselina, (9Z,12Z)-9,12-oktadekadienska kiselina
 Linolelaidinska kiselina, (9E,12E)-9,12-oktadekadienska kiselina
 Rumenska kiselina, (9Z,11E)-9,11-oktadekadienska kiselina